перенаправление Jade engine